Виробни́цтво пшени́ці (1996–2010 р.р.) за країнами з доповіді «Огляд ринку зерна», який щорічно оприлюднює Міжнародна Продовольча та Сільськогосподарська Організація ООН.

Всього у 2016 буде вирощено у світі близько 708 млн т. В Україні в 2015 році було зібрано близько 26 млн т пшениці.

Кількість пшениці в таблиці, в млн. тонн.

Джерела 

Сільське господарство
Макроекономіка
Зведені дані щодо сільськогосподарського виробництва
Пшениця
Пшениця